Чемпионат Дании по шахматам 2015 проходил в Свеннборге с 28 марта по 5 апреля.

Суне Берг Хансен стал в седьмой раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2015 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2015
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2015-3

Чемпионаты Дании по шахматам
2015 год в шахматах
Март 2015 года
Апрель 2015 года
Спорт в Дании в 2015 году